JVS est un sigle qui peut désigner :
 JAMMA Video Standard, une norme de connexion utilisée pour brancher les systèmes et les bornes d'arcade :
 Jeunes voyageurs services, l'ancien nom du service Junior & Cie, un service d'accompagnement de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour les enfants âgés de 4 à 14 ans, voyageant seuls.

Voir aussi 
 Maître JVS ou Jacob van Swanenburgh (1571-1638), un artiste peintre, dessinateur et marchand d'art néerlandais